Ruská chřipka je název používaný ve vztahu k více epidemickým onemocněním: 
 Pandemie 1889–1890 – původce neprokázán, dle hypotéz z 50. let 20. století chřipka typu H2N2, dle hypotézy seroarcheologické studie z roku 1999 chřipka typu H3N8, dle hypotézy genetických virologických studií z let 2005 a 2020 mohlo jít o lidský koronavirus OC43 (HCoV-OC43) 
 ruská chřipka (1977) – chřipka typu H1N1